Чемпионат мира по парусному спорту в классе гоночных яхт 470 проводится ежегодно, начиная с 1970 года. Его организацией занимается Международная ассоциация класса 470.

Список чемпионов мира

Список чемпионов мира среди мужчин и смешанных команд

Список чемпионов мира среди мужчин

Список чемпионов мира среди женщин

Список многократных чемпионов мира

См. также 
 Комплексный чемпионат мира по парусному спорту
 Международная федерация парусного спорта

Примечания

Ссылки 
 2013 official results at Worlds.470.org
 Sailing competitions